Комаро́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним в России.

 Фамилия 
 

 
 
 Комарова, Варвара Дмитриевна (урождённая Стасова; 1862—1943) — российский музыковед, литературовед, писательница.
 Комарова, Вера Яковлевна (1919—2006) — российский философ и историк, специалист по античной греческой философии.
 
 Комарова, Домна Павловна (1920—1994) — советский государственный деятель, министр социального обеспечения РСФСР.
 
 Комарова, Елизавета Андреевна (род. 1995) — российская баскетболистка.
 Комарова, Лариса Фёдоровна (род. 1941) — советская и российская учёная.
 Комарова, Лидия Константиновна (1902—2002) — советский архитектор, конструктивист.
 Комарова, Лилия Владимировна (род. 1955) — депутат Верховного Совета СССР X созыва.
 
 Комарова, Марианна Геннадиевна (род. 1959) — российский хирург-офтальмолог.
 Комарова, Мария Андреевна (род. 1998) — российская кёрлингистка.
 Комарова, Надежда Сергеевна (1927—2018) — Герой Социалистического Труда.
 
 Комарова, Ольга Дмитриевна (1873—1961; в замужестве Форш) — советская русская писательница, драматург.
 Комарова, Светлана — российская самбистка и дзюдоистка.
 Комарова, Станислава Станиславовна (род. 1986) — российская пловчиха.
 Комарова, Тамара Семёновна (1931—2021) — педагог, доктор педагогических наук, профессор.
 
 Комарова, Юлия Александровна (род. 1962) — российский учёный-педагог, член-корреспондент РАО (2016).

Топоним 
 Комарова — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Комарова — деревня в городском округе Богданович Свердловской области.
 Комарова — деревня в Каменском районе Свердловской области.
 Комарова — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Комарова — деревня в Тугулымском городском округе Свердловской области.
 Комарова — деревня в Заводоуковском районе Тюменской области. См. также 
 Комар (значения)
 Комаровка
 Комарово
 Комаровский
 Комары (значения)